Gymnasialt niveau vil sige, at en uddannelse er på niveau med gymnasiet. Det faglige niveau forbereder til optagelse på en videregående uddannelse. Uddannelser på gymnasialt niveau i Danmark er teknisk studentereksamen,  merkantil studentereksamen, almen studentereksamen og højere forberedelseseksamen, og de lidt specielle uddannelser, fx DTUs adgangskursus.

Det faglige niveau i de enkelte fag på disse uddannelser omtales også som gymnasialt niveau. Disse niveauer går fra C til A, f.eks. Matematik B og Fransk C. Niveauerne A, B og C svarer ikke til betegnelser højniveau, mellemniveau og obligatorisk niveau. Højniveau i matematik er fx Matematik A for matematisk gymnasium og Matematik B i sprogligt gymnasium.

Niveauerne D-H kan bl.a. findes på handelsskolen, på AVU og i folkeskolen (selv om bogstavbetegnelserne normalt ikke bruges her).

Gymnasial uddannelse